|-
| 135501 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135502 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135503 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135504 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135505 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135506 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135507 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135508 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135509 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135510 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135511 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135512 - ||  || 7 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135513 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135514 - ||  || 14 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135515 - || 2001 YT || 18 decembrie 2001 ||  || 
|-
| 135516 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135517 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135518 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135519 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135520 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135521 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135522 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135523 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135524 - ||  || 19 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135525 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 135526 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135527 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135528 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135529 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135530 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135531 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135532 - ||  || 7 februarie 2002 ||  || , 
|-
| 135533 - ||  || 12 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 135534 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135535 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135536 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135537 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135538 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135539 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135540 - ||  || 13 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135541 - ||  || 3 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135542 - ||  || 10 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135543 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135544 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135545 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135546 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135547 - ||  || 6 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135548 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135549 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135550 - ||  || 9 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135551 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135552 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135553 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135554 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135555 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135556 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135557 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135558 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135559 - ||  || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135560 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135561 Tautvaisiene ||  || 16 martie 2002 ||  || 
|-
| 135562 - ||  || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135563 - ||  || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135564 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135565 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135566 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135567 - ||  || 15 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135568 - ||  || 15 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135569 - ||  || 15 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135570 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135571 - ||  || 8 aprilie 2002 ||  || 
|-
| 135572 - ||  || 1 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135573 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135574 - ||  || 5 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135575 - ||  || 5 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135576 - ||  || 5 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135577 - ||  || 8 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135578 - ||  || 9 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135579 - ||  || 9 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135580 - ||  || 9 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135581 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135582 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135583 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135584 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135585 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135586 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135587 - ||  || 11 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135588 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135589 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135590 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135591 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135592 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135593 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135594 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135595 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135596 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135597 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135598 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135599 - || 2002 HU || 16 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 135600 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-